Obereoides är ett släkte av skalbaggar. Obereoides ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Obereoides